Groep van zangvogels die kunnen behoren tot de volgende geslachten:
 Garrulax	
 Montecincla
 Trochalopteron